Two Fingers My Friends! (в пер. с англ. Два пальца мои друзья!) — ремиксовый альбом британской рок-группы Pop Will Eat Itself, на котором был представлен переработанный материал из их пятого студийного альбома Dos Dedos Mis Amigos. Ремикшированием композиций занимались приглашённые Pop Will Eat Itself различные исполнители электронной музыки, индастриала и хип-хопа, например Apollo 440, The Orb и Fun-Da-Mental.

Пластинка была выпущена 6 марта 1995 года лейблом Infectious Records. Нед Реджетт, обозреватель сайта Allmusic, оценил альбом в 3 звезды из возможных 5. Редактор посчитал, что Two Fingers My Friends! является хорошим проектом для своего времени.

Список композиций 

Бонус-диск расширенного издания

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Pop Will Eat Itself
 

Альбомы ремиксов
Сборники 1995 года
Альбомы Pop Will Eat Itself
Сборники на английском языке
Альбомы Infectious Music
Альбомы Mushroom Records